II liga polska 2020/2021 – 7. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie, wprowadzającej na tym szczeblu jedną grupę ogólnokrajową. 10 marca 2021 sponsorem tytularnym rozgrywek zostały zakłady bukmaherskie eWinner, w związku z czym zaczęła obowiązywać nazwa marketingowa eWinner II liga. Wzięło w nich udział 19 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 29 sierpnia 2020, a zakończyły się 20 czerwca 2021 roku.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zmniejszenie kary odjęcia punktów Pogoni Siedlce uwzględniono od 5 kolejki.
Zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy.
Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy.

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.Zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostanie turniej barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2021/2022 pomiędzy zespołami, które zajmą w II lidze pozycje 3–6. W półfinałach baraży pary zostaną ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję. Mecze barażowe zostaną rozegrane w dniach 15 i 19 czerwca 2021 roku.

Półfinały

Finał

Stadiony 

Uwaga: Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie